Rektorat samodzielny Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żdżarach – rektorat na prawie parafii rzymskokatolickiej, znajdujący się w diecezji tarnowskiej, w  dekanacie Tarnów Północ.

Przypisy 

Parafie diecezji tarnowskiej
Breń
Religia w gminie Lisia Góra
Breń (powiat tarnowski)